T’Pau (Тэ-па́у, []) — британская музыкальная группа.

В конце 1980-х годов коллектив выпустил серию синглов, попадавших в Британии в первую сороковку. Самые известные из них — ,  и . Группа распалась в начале 1990-х годов, хотя солистка  и продолжает иногда выступать под именем группы одна.

Дискография 
 См. «T'Pau (band) § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 T’Pau на сайте AllMusic
 T’Pau на сайте Discogs
 Примеры песен
 

Поп-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Группы поп-рока из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Исполнители Virgin Records
Исполнители Charisma Records